Scheerders-Van Kerchove, steenbakkerij in Sint-Niklaas
 Slowakije, waarvan de ISO 3166-1-code SVK is
 Sociaal verhuurkantoor